Рабкин — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Рабкин, Абрам Исаакович (1925—2013) — живописец.
 Рабкин, Ефим Борисович (1895—1981) — офтальмолог, создатель одноименных таблиц для исследования цветоощущения, спектрального аномалоскопа, атласа цветов и пр.
 Рабкин, Иосиф Хаимович (род. 1926) — советский и российский учёный-рентгенолог, член-корреспондент РАН.
 Рабкин, Яков Миронович (род. 1945) — историк и публицист.